Онисим (Анисим) Иванович Савватеев (17 февраля 1887, станица Урюпинская, Область Войска Донского — 1931, Москва) — военный деятель генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения. Имеет награды: Георгиевское оружие (ВП 11.03.1915), Орден Святого Владимира 4-й степени  с мечами и бантом (ВП 16.03.1915). Персонаж из романа донского писателя Михаила Шолохова «Тихий Дон» ( Книга третья. Часть шестая. Глава XI).

Биография 
Родился Онисим Иванович 17 февраля 1887 года в станице Урюпинской. Получил образование: в 1905 году окончил Новочеркасское юнкерское училище, затем в 1917 году Николаевскую военную академию. Имел чины: хорунжий, подъесаул, есаул (переименован в капитаны Генштаба), подполковник, полковник, генерал-майор.

Савватеев — участник Первой мировой войны и Белого движения, служил: март-апрель 1918 года — начальник штаба войск Верхне-Донского округа, с мая — в Донской армии, с июня был Хопёрским атаманом и командующим войсками Хопёрского округа, с августа 1919 года — начальник 7-й Донской конной дивизии, с марта 1920 года был в резерве офицеров Генштаба при штабе Донского корпуса. Был в эмиграции, жил в Болгарии. Затем в 1923 году вернулся на родину, в СССР. В Москве 14 августа 1930 года Онисима Ивановича арестовали и осудили на 10 лет по делу «Казачьего блока». Был расстрелян в 1931 году в Москве, захоронен на Ваганьковском кладбище.

Онисим (Анисим) Иванович Савватеев (Саватеев) — персонаж, реальное историческое лицо, изображённое в романе известного писателя Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». В 1918 году был генералом, командующим подразделением Донской армии: «...В образовавшийся на Северном фронте стоверстный прорыв хлынули части 8-й Красной армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Талы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхалаурова. На севере на неделю стало необычно тихо. Не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы. Удрученные изменой верхнедонских полков, без боя отступали бившиеся на Северном фронте низовские казаки. Красные подвигались сторожко, медленно, тщательно щупая разведками лежащие впереди хутора...».

Награды 
 Георгиевское оружие.

 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Литература 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — С. 1124. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Шолохов. Тихий Дон. Книга третья. Часть шестая. Глава XI
 Участники Белого движения в России. Савватеев, Онисим Иванович

Родившиеся в области Войска Донского
Капитаны (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Выпускники Новочеркасского казачьего училища
Выпускники Николаевской военной академии
Персонажи по алфавиту
Персонажи Михаила Шолохова
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные в общих могилах Ваганьковского кладбища